Волосінь — село у Київській області
 Волосінь — предмет рибальського спорядження